Bambini ist der Familienname folgender Personen:
 Eustachio Bambini (1697–1770), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Giacomo Bambini (1582–1629), italienischer Maler
 Giorgio Bambini (1945–2015), italienischer Boxer
 Nicolò Bambini (1651–1736), italienischer Maler
 Stefano Bambini (* ?), italienischer Musiker, Schauspieler und Regisseur

Bambini (von ital. Kinder) bezeichnet:
 die jüngsten Nachwuchsmannschaften in verschiedenen Sportarten, siehe G-Jugend
 den Bambini-Code, die Schweizer Militärpilotensprache